Cacho hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas 
Cacho Castaña o Cacho Castagna, nombre artístico de Humberto Vicente Castagna, compositor y cantante argentino
Cacho Fontana, nombre artístico de Norberto Palese, locutor de radio y de televisión y animador argentino.
Cacho Tirao, nombre artístico de Óscar Emilio Tirao (1941-2007), guitarrista y compositor de música folclórica argentina.
Fermín Cacho, atleta español
Jesús Cacho, escritor y periodista español.
Juan Carlos Cacho, futbolista mexicano
Lydia Cacho, periodista y escritora mexicana

Peces 
Nombre común de cuatro especies de peces ciprínidos:
 Leuciscus idus: cacho o cachuelo.
 Squalius cephalus: bagre o cacho (antiguamente Leuciscus cephalus).
 Squalius pyrenaicus o Leuciscus pyrenaicus: cacho o bordallo.
 Squalius valentinus: bagra levantina, originalmente englobada dentro de Squalius pyrenaicus.

Plantas 
Nombre común de la planta Cydonia oblonga

 Además 
 En Colombia, coloquial, un cigarro de marihuana.Cuerno de rumiante o parte de la cornamenta de un bovino.Mucho de cantidad alta de cosas.
 Cubilete, de cuero que sirve para jugar dados
 Cacho Alalay''', juego de dados de Bolivia